Рибатехада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама.  Занимает площадь 31,82 км². Население — 656 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида